Berliner steht für:

 Einwohner der Stadt Berlin, siehe Berlin #Bevölkerung
 Berliner, Zeltart, siehe Liste von Zelttypen #Berliner
 Berliner, anderer Name für Charlottenburger, Tuch für Wandergesellen
 Berliner Pfannkuchen, in Fett gebackenes Hefegebäck

Berliner ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Berliner (geb. Anna Meyer; 1888–1977), deutsche Psychologin und Autorin
 Abraham Berliner (1833–1915), deutscher Gelehrter
 Arnold Berliner (1862–1942), deutscher Physiker
 Baruch Berliner (* 1942), israelischer Komponist, Ökonom und Dichter
 Bernhard Berliner (1885–1976), deutscher Mediziner
 Cora Berliner (1898–1942), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 David C. Berliner (* 1938), US-amerikanischer Psychologe
 Dvora Berliner (* 1947), israelische Richterin
 Egon Berliner (1923–1945), österreichischer Offizier und Widerstandskämpfer
 Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer (1954–2015), schwedische Modellbauerin
 Emil Berliner (1851–1929), deutscher Erfinder

 Gérard Berliner (Raymond Berliner; 1956–2010), französischer Musiker
 Hans Berliner (1929–2017), US-amerikanischer Fernschachspieler
 Henry Berliner (1895–1970), US-amerikanischer Luftfahrzeugentwickler
 Herbert Berliner (1882–1966), kanadischer Musikproduzent und Erfinder
 Jacob Berliner (1849–1918), deutscher Kaufmann
 Jay Berliner (* 1940), US-amerikanischer Gitarrist
 Joseph Berliner (1858–1938), deutscher Fabrikant

 Manfred Berliner (1853–1931), deutscher Handelslehrer
 Martin Berliner (1896–1966), österreichischer Schauspieler
 Paul F. Berliner (* 1946), US-amerikanischer Musikethnologe und Musiker
 Rudolf Berliner (1886–1967), deutscher Kunsthistoriker
 Sasha Berliner (* 1998), US-amerikanische Jazzmusikerin

 Trude Berliner (1903–1977), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Berliner (1881–1936), österreichischer Manager

Siehe auch:
 Berliner Original
 Berliner Philharmoniker
 Ich bin ein Berliner
 Der Berliner